Okręty US Navy o nazwie USS  "Swift":
 Pierwszy "Swift" był szkunerem. Przechwycony przez Union Navy i użyty jako jednostka pomocnicza.
 Drugi "Swift" (AM-122) był trałowcem. Wszedł do służby w 1943.

Swift